Рэ́ффи Кэ́ссиди (; ) — британская актриса, наиболее известная по своим ролям в фильмах «Убийство священного оленя», «Мрачные тени», «Белоснежка и охотник» и «Земля будущего». Её братья и сёстры — , Финни и Мосси также занимаются актерской деятельностью.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Дети-актёры Великобритании